Fotbollsturneringen vid internationella öspelen 2003 (herrar) avgjordes mellan den 29 juni och 4 juli. Turneringen vanns av de regerande mästarna Guernsey.

Grupp 1

Tabell

Matcher

Grupp 2

Tabell

Matcher

Grupp 3

Tabell

Matcher

Grupp 4

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 13:e plats

Matcher om 9:e - 12:e plats - playoff

Matcher om 5:e - 8:e plats - playoff

Match om 11:e plats

Match om 9:e plats

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinal

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Anmärkningslista

Källor
Internationella öspelen 2003

Internationella öspelen
Fotbollsåret 2003
Fotboll i Guernsey